50plus steht für:
 50PLUS, niederländische Partei
 50Plus Das Generationen-Bündnis, ehemalige deutsche Partei
 50plus (Zeitschrift), schweizerische Zeitschrift